Saccoloma är ett släkte av ormbunkar. Saccoloma ingår i familjen Saccolomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Saccoloma